Andronati este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Andronati (n. 1935), informatician moldovean.
 Serghei Andronati (n. 1940), chimist ucrainean.

Vezi și
 Andronachi
 Andronache